Vargsundet kan syfta på följande platser:

Norge 

 Vargsundet, Finnmark, Finnmark fylke,

Åland 

 Vargsundet, Åland, sjö,